U 55 steht für:
 SM U 55, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 55 (Kriegsmarine), ein deutsches U-Boot im Zweiten Weltkrieg
 Ehemalige U-Bahn-Linie U55 (Berlin)
 Citroën U55 Currus Cityrama, französischer Sightseeing-Bus

U55